Die Privatsekretärin ist der Name folgender Filme:

 Die Privatsekretärin (1931), deutscher Film von Wilhelm Thiele 
 Die Privatsekretärin (1953), deutscher Film von Paul Martin